Плітка — рід риб родини Коропові.
 Плітка — не підтверджена дійсними фактами чутка, поговір.

Фільми 
 «Плітка» — американський фільм 2000 року, режисер Девіс Гуггенхайм.
 «Плітка» — канадська драма 2008 року, режисер Стейсі Стюарт Кертіс.